Sanesi ist der Familienname folgender Personen:

 Consalvo Sanesi (1911–1998), italienischer Automobilrennfahrer
 Gaia Sanesi (* 1992), italienische Tennisspielerin